Feito es un apellido que puede referirse a:

 Luis Feito López (1929-), es un pintor español.
 Antonio Feito Pérez, es un cocinero español de comienzos del .
 Álvaro Zazo Feito (1982-), es un futbolista español.
 Gonzalo Feito (1976-), es un animador televisivo chileno.